Россоховатое — название населённых пунктов:

 Россоховатое — хутор в Калачеевском районе Воронежской области России.
 Россоховатое () — село в Изюмском районе Харьковской области Украины.

См. также 
 Рассоховатое